Выборы в Европейский парламент в Греции прошли 15 июня 1989 года. Выборы проводились в рамках общеевропейских выборов, на них избиралась греческая делегация, состоящая из 24 депутатов. Выборы в Греции проходили по партийным спискам по пропорциональной системе.

Результаты 

|- style="text-align:right;"
! style="background-color:#E9E9E9; width:400; text-align:left;" colspan="2" | Партия
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:left;" | Лидер
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | Голоса
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | %
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | +/-
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | Места
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | +/-
|-
|style="background-color: #166BC7" |
| style="text-align:left;" |Новая демократия
| style="text-align:left;" |Константинос Мицотакис	
| 2 647 215
| 40,41
|
| 10
| 1 
|-
|style="background-color: #2D902D" width=5px|
| style="text-align:left;" |Всегреческое социалистическое движение 
| style="text-align:left;" |Георгиос Папандреу
| 2 352 271
| 35,96
|
| 9
| 1 
|-
|style="background-color: #FFD000" |
| style="text-align:left;" |Синаспизмос
| style="text-align:left;" |Харилаос Флоракис
| 936 175
| 14,31
|
| 4
|
|-
|style="background-color: #007FFF" |
| style="text-align:left;" |Демократическое обновление
| style="text-align:left;" |Константинос Стефанопулос
| 89 469	
| 1,36	
|
| 1
|
|- style="border-top:2px solid gray;"
|style="background-color: black" |
| style="text-align:left;" |Национальный политический союз
| style="text-align:left;" |Хрисантос Димитриадис
| 75 877
| 1,16
|
| 0
| 1 
|-	
|
| style="text-align:left;" | Экологическая альтернатива
| style="text-align:left;" |
| 72 369
| 1,11
|
| style="text-align:right;" |0
|
|-
|
| style="text-align:left;" | Демократическое экологическое движение
| style="text-align:left;" | Димитрис Коллатос
| 67 998
| 1,04
|
| style="text-align:right;" |0
|
|-
|
| style="text-align:left;" colspan="2" | Прочие партии
| 303 295
| 4,37
|
| style="text-align:right;" |0
| 0 

|- style="background-color:#E9E9E9"
| style="text-align:right;" colspan="3" | Действительные бюллетени
|
|
| colspan="3" rowspan="2" |
|- style="background-color:#E9E9E9"
| style="text-align:right;" colspan="3" | Недействительные и пустые бюллетени
|
|
|- style="background-color:#E9E9E9"
| style="text-align:right;" colspan="3" | Всего
|  
| 100,00
| —
| 24
| 0 
|- style="background-color:#E9E9E9"
| colspan="3" | Зарегистрированных избирателей/Явка
|
|
|
| colspan="2" |
|-
| style="text-align:left;" colspan="9" |Источник: 
|}

См. также 
 Выборы в Европейский парламент (1989)

Примечания

Ссылки 
 Γιάννης Αναστασάκος, Γιάννης Βούλγαρης, Ηλίας Νικολακόπουλος, «Εκλογές 1989—1990», Έκδοση Τα Νέα, Αθήνα 1990
 Συλλογικό έργο «Οι εκλογές της 18ης Ιουνίου '89», Εκδόσεις Το Ποντίκι, Αθήνα 1989
 Греческие депутаты: список

Греция
Выборы в Европейский парламент в Греции
1989 год в Греции
Июнь 1989 года
Греция